Recco ist
 Recco (Ligurien), ein Ort in der italienischen Region Ligurien

Recco ist der Familienname von
 Giacomo Recco (1603–1653), italienischer Maler
 Giovan Battista Recco (1615–1660), italienischer Maler
 Giuseppe Recco (1634–1695), italienischer Maler

RECCO ist
 RECCO, der Markenname eines Lawinenverschütteten-Suchsystems

Siehe auch:
 Reko